Sofia Henriksson (ur. 20 lutego 1994 w Piteå) – szwedzka biegaczka narciarska, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
W styczniu 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie wzięła udział w trzech biegach i jej najlepszym osiągnięciem było 4. miejsce w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km. W  tym samym roku zdobyła trzy medale, w tym złoty w biegu na 7,5 km stylem klasycznym na Zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Libercu.

W sezonie 2011/2012 wzięła udział w swoich drugich mistrzostwach świata juniorów w Erzurum z których wróciła ze srebrnym medalem wywalczonym w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km.

W styczniu 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Libercu. Została tam mistrzynią świata juniorów w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km. A indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła w sprincie stylem klasycznym, który ukończyła na 11 miejscu.

Po raz drugi tytuł mistrzyni świata juniorów zdobyła na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme. Podobnie jak rok wcześniej okazała się najlepsza wraz z koleżankami z drużyny w biegu sztafetowym 4 x 3,3 km. Zdobyła również srebrny medal w biegu na dystansie 5 km stylem klasycznym.

30 listopada 2014 roku zadebiutowała w Pucharze Świata zajmując 12. miejsce w biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym rozgrywanym w fińskiej Ruce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Piteå
Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994